Drozdov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Drozdov (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Drozdov (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar